Regierung Chifley steht für folgende Regierungen Australiens:

 Regierung Chifley I (1945/46)
 Regierung Chifley II (1946 bis 1949)